

Aéronautique 
 Colgan Air, compagnie aérienne régionale américaine.

Patronyme 

 Eileen Colgan (1934-2014), actrice irlandaise ;
 Jenny Colgan (1972-), romancière britannique ;
 Nick Colgan (1973-), footballeur irlandais.